Dunrobin bezeichnet:

 Dunrobin Castle, ein Schloss in Schottland
 Dunrobin (Neuseeland), Ort in Neuseeland